Баргути () — арабская фамилия. Известные носители:
 Баргути, Марван (род. 1959) — палестинский политик и террорист, полевой командир «ФАТХ».
 Баргути, Мустафа (род. 1954) — палестинский политик, лидер Палестинской национальной инициативы.
 Баргути, Омар (род. 1964) — палестинский активист, основатель Палестинской кампании за академический и культурный бойкот Израиля.